Júlio César da Silva (futebolista), zagueiro brasileiro
Júlio César da Silva (escritor), brasileiro
Júlio César da Silva Gurjol, ex-futebolista argentino-brasileiro
Júlio César da Silva e Souza, futebolista brasileiro (atacante)